Ел Молино Вијехо има више значења:

 Ел Молино Вијехо (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Молино Вијехо (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Молино Вијехо, Ла Уаруча (Тангансикуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику